Orbiter (videójáték, 1986), 1986-ban DOS-ra, illetve 1988-ban Amiga ST-re és Mac OS-re megjelent videójáték
 Orbiter (videójáték, 2000), 2000-ben Windowsra megjelent videójáték
 Orbiter (képregény), 2003-ban megjelent képregányalbum